Karmin steht für:

 den Farbstoff Karmin (E 120)
 die US-amerikanische Popband Karmin (Band)
 die Rebsorte Karmin (Rebsorte)

Karmin ist der Familienname von:
 Mati Karmin (* 1959), estnischer Bildhauer